3 miejscowości w Polsce: 
 Lipinka – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew 
 Lipinka – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Nowy Staw
 Lipinka – gajówka w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk

1 miejscowość w Czechach:
 Lipinka – gmina w kraju ołomunieckim, w powiecie ołomunieckim

1 strumień w Polsce:
 Lipinka – rzeka w gminie Jarocin.

Zobacz też: Lipina